Als Fastenopfer bezeichnet man
 einen geistlich motivierten freiwilligen Verzicht der Katholiken in der Fastenzeit
 Fastenopfer (Hilfswerk), ehemaliger Name einer christlichen Hilfsorganisation in der Schweiz, siehe Fastenaktion